Peratherium — рід метатерієвих ссавців родини Herpetotheriidae, що жили в Європі та Африці з раннього еоцену до раннього міоцену.

Види 
Peratherium africanum
Peratherium antiquum
Peratherium bretouense
Peratherium cayluxi
Peratherium constans
Peratherium cuvieri
Peratherium elegans
Peratherium lavergnense
Peratherium matronense
Peratherium monspeliense
Peratherium perrierense
Peratherium sudrei

Примітки

Література 

Роди ссавців
Ссавці еоцену
Ссавці міоцену